La Honda RC212V fue una motocicleta de carreras desarrollada para competir en MotoGP desde la temporada 2007 hasta la temporada 2011. Presentada oficialmente el 30 de octubre de 2006 como el reemplazo de la RC211V, fue desarrollada por Honda Racing Corporation (HRC) durante 2006 y comenzó a competir oficialmente en la temporada 2007.

El nombre del modelo designa lo siguiente:

 RC= El prefijo de carreras tradicional de Honda para las motos de 4 tiempos
 212= Segunda motocicleta de carreras del siglo XXI
 V= Motor en V

Resultados en MotoGP

Sumario
Campeonatos Mundiales:
Constructores: 1 (2011)
Pilotos: 1 (Casey Stoner: 2011)
Equipos: 1 (Repsol Honda: 2011)

Carreras ganadas: 26
2011: Stoner 10, Pedrosa 3 
2010: Pedrosa 4 
2009: Pedrosa 2, Dovizioso 1 
2008: Pedrosa 2 
2007: Pedrosa 2 
2006: Pedrosa 2 

Poles:30
2011: Stoner 12, Pedrosa 3 
2010: Pedrosa 4, Dovizioso 1 
2009: Pedrosa 2 
2008: Pedrosa 2 
2007: Pedrosa 5, Hayden 1

Resultados RC212V
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

Enlaces externos 

 Honda MotoGP sitio oficial

Motocicletas del Campeonato Mundial de Motociclismo
RC213V
Modelos de motocicletas de competición